Денисенков — фамилия. Известные носители:

 Денисенков, Иван Антонович (1920—2000) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда;
 Денисенкова, Екатерина Владимировна (1989) — российская самбистка и дзюдоистка;